1. Fußball-Bundesliga 2006-07 var den 44. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den fandt sted fra den 11. august 2006 til den 19. maj 2007. VfB Stuttgart sikrede sig med førstepladsen sit 5. tyske mesterskab.

Stuttgart kvalificerede sig sammen med FC Schalke 04 på andenpladsen til UEFA Champions League, mens tredjepladsen Werder Bremen fik adgang til kvalifikationen til turneringen. Bayern München og Bayer Leverkusen og FC Nürnberg kvalificerede sig til UEFA Cuppen, mens 1. FSV Mainz 05, Alemannia Aachen og Borussia Mönchengladbach med de tre laveste placeringer rykkede ned i 2. Bundesliga.

Stillingen

Resultat

Topscorere

Eksterne henvisninger 
 Bundesliga.de  
 dfb.de  

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodboldsæson 2006-07